Мамед Мамедов
 Мамедов, Мамед Ахмед оглы (1913—1976) — коневод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Мамед Аскер оглы (1928—1998) — партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Мамед Джебраилович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Мамедов, Мамед Искендер оглы (1904—1981) — партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Мамед Мовсум оглы (1919 — ?) — виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Мамед Мустафа оглы (1914—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Мамедов, Мамед Рза оглы (1916 — ?) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.